Tjalling Halbertsma ist der Name folgender Personen:

* Tjalling Halbertsma (Schriftsteller) (1792–1852), niederländischer Schriftsteller 
 Tjalling Halbertsma (Historiker) (1841–1898), niederländischer Historiker 
 Tjalling Halbertsma (Mediziner) (1841–1898), niederländischer Gynäkologe und Geburtshelfer 
 Tjalling Halbertsma (Anthropologe) (* 1969), niederländischer Anthropologe und Kunsthistoriker